Deutsche Handelsbank steht für:
 Deutsche Handelsbank AG, gegründet 2009
 Deutsche Handelsbank (1956–2001)